

Гребені — присілок, Верхошижемський район, Кіровська область
 Гребені — село, Сакмарський район, Оренбурзька область

Гребені — село, Кагарлицький район, Київська область